Ein Mahnmal der Deutschen Einheit gab es an folgenden Orten:

 Koblenz: Das Deutsche Eck von 1953 bis 1990
 Mainz: Mahnmal der Deutschen Einheit (Mainz)